What's Your Hurry? (Too Much Speed) – film del 1920 diretto da Sam Wood
 Too Much Speed – film del 1921 diretto da Frank Urson
 Too Much Speed – film del 1952 diretto da Robert Youngson